Gravenstein steht für:

 Gråsten, Ort in Dänemark, indem sich das gleichnamige Schloss befindet. Der deutsche Name für Gråsten lautet Gravenstein.
 Schloss Gravenstein befindet sich im Ort Gravenstein in Dänemark. In dänischer Sprache lautet der Name Gråsten Slot.
 Gravenstein (Namibia), eine Ortschaft in Zentralnamibia
 Gravenstein (Schiff, 1906), ein deutscher Frachtdampfer, 1945 versenkt

Siehe auch
Gravensteiner
Grafenstein